Александар Кошич — сербський хокеїст
 Шандор Кошич — угорський футболіст